

E néven ismert személyek
 I. Károly (953–991), Alsó-Lotaringia hercege, IV. Lajos nyugati frank király fia, Lothár nyugati frank király öccse. 
 Charles de Guise bíboros (Charles de Lorraine, 1524–1574), Chevreuse hercege, Metz püspöke, Reims hercegérseke.
 Charles de Mayenne (Charles de Guise, Charles de Lorraine, (1554–1611), Mayenne első hercege, Franciaország admirálisa.
 V. Károly lotaringiai herceg (1643–1690), Lotaringia címzetes hercege, 1675–88 között császári hadvezér a török elleni háborúkban (1683. Bécs felmentése, 1686. Buda ostroma, 1687. nagyharsányi csata). Lásd w:fr:Charles V de Lorraine    
 Károly Sándor lotaringiai herceg (1712–1780), császári tábornagy, a Német Lovagrend nagymestere, Németalföld osztrák főkormányzója, V. Károly lotaringiai herceg unokája, I. (Lotaringiai) Ferenc német-római császár öccse, Mária Anna osztrák főhercegnő (1718–1744) férje.